Puede referirse a:

Localidades 
 Roa, municipio español situado en la provincia de Burgos.
 Hanga Roa, localidad chilena situada en la isla de Pascua.

Apellido 
 Roa, procedente de la palabra hebrea antigua רוח (ruaj) que significa espíritu. Emparentado con la expresión griega πνεῦμα (pneúma-) que traduce espíritu, soplo, hálito, viento.

Personas 
 Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo.
 José María Roa Bárcena, escritor mexicano.
 Juan Roa Sierra, persona que se ha considerado como el asesino del líder político Colombiano Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.
 Carlos Roa futbolista argentino.
 José Roa, abogado chileno.
 ROA, artista callejero y grafitero belga.

Peces 
 Roa, género de la familia Chaetodontidae, integrado por 4 especies:
 Roa modesta;
 Roa excelsa;
 Roa jayakari:
 Roa australis.

Acrónimos 
 Ejército de Liberación Ruso (en ruso:Russkaya Osvoboditel'naya Armiya, ROA), ejército que luchó al lado de los nazis durante la segunda guerra mundial.
 Retorno de la inversión (en inglés: Return on assets, ROA), la rentabilidad económica o del activo.
 Real Instituto y Observatorio de la Armada de España.
 Motocicletas y motocarros ROA (iniciales de Rafael Onieva Ariza)

Referencias